The Wild Blue Yonder (1951), een film van Allan Dwan
The Wild Blue Yonder (2005), een film van Werner Herzog